Güsten (Saale-Wipper), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Güsten (Jülich), een plaats in de Duitse gemeente Jülich